Perth je lahko:
 Perth, Zahodna Avstralija
 Perth, Tasmanija
 Perth, Škotska
 Perth, Ontario
 Perth County, Ontario
 Perth-Andover, New Brunswick 
 Perth, New York 
 Perth, Towner County, Severna Dakota 
 Perth, Walsh County, Severna Dakota
 Perth Amboy, New Jersey